Skjoldemose kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Skjoldemose (Nørre Alslev Sogn) – en bebyggelse i Nørre Alslev Sogn, Guldborgsund Kommune
 Skjoldemose (Stenstrup Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Stenstrup Sogn, Svendborg Kommune